Schilowski ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Stepanowitsch Schilowski (Pseudonym: K. Glebowski; 1848–1893), Schriftsteller 
 Pjotr Petrowitsch Schilowski (1871–1957), russischer Graf, Jurist, Politiker und Erfinder
 Wladimir Schilowski (1852–1893), Bruder von Konstantin Stepanowitsch Schilowski und Freund von Tschaikowski